Бруен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Бруен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш